Сборная всех звёзд женской НБЛ () — символическая команда, составленная из лучших игроков женской национальной баскетбольной лиги (ЖНБЛ), выбирается с сезона 1988 года. Её состав определяется голосованием, которое проходит в течение всего регулярного сезона и определяется по сумме очков, полученных игроками в ходе каждого голосования. После каждого матча главные тренеры всех клубов и их помощники заполняют карточку для голосования, куда заносят свою сборную из пяти лучших игроков, причём они не могут голосовать за собственных подопечных. При равенстве баллов у игроков, претендующих на пятую позицию, оба включаются в сборную, поэтому в сезоне 2011/2012 годов команда состояла из шести человек. Стоит также отметить, что в сезонах 1988 и 1992 годов в сборную всех звёзд ЖНБЛ не попадал самый ценный игрок первенства, Джули Никел и Дебби Слиммон соответственно, а в сезонах 1991, 2004/2005, 2006/2007 и 2009/2010 годов в звёздную команду не был включён ни один из игроков, выигравших чемпионский титул. С сезона 2019/20 годов сборную всех звёзд стали выбирать из двух пятёрок.

Лидером по количеству включений в сборную всех звёзд женской НБЛ является Рэйчел Спорн, которая выбиралась восемь раз, ещё четыре игрока, Мишель Тиммс, Шелли Сэнди, Кристи Харроуэр и Сьюзи Баткович включались в звёздную команду по семь раз, а Эллисон Кук, Лорен Джексон и Дженна О’Хей зачислялись в неё по шесть раз. Помимо того Спорн и Джексон удерживают рекорд по количеству попаданий в сборную кряду — по 6 раз, с 1992 по 1997 и с 1999 по 2004 соответственно. Лишь пятнадцать иностранных игроков включались в СВЗЖ, четырнадцать из США, Кристин Фолкл, Эми Денсон, Линдсей Аллен, Трейси Гаан, Дженнифер Краус, Шанавия Дауделл, Эйжа Тейлор, Кортни Уильямс, Ниа Коффи, Мерседес Расселл, Брианна Тёрнер, Бриттни Сайкс, Джеки Янг и Марина Мабри, и одна из Канады, Киа Нерс. Келси Гриффин и Сэми Уиткомб также родились в США, но впоследствии приняли австралийское гражданство, чтобы выступать за национальную команду этой страны.

Легенда к списку

Победители номинации

Лауреаты из одной сборной

Лауреаты из двух сборных

Лидеры по количеству включений 
В таблице указаны игроки, которые как минимум 3 раза включались в сборную всех звёзд женской НБЛ.

Ссылки 
 
 

Награды женской НБЛ
Появились в 1988 году в Австралии
Награды, появившиеся в 1988 году